San Marzano puede referirse a:
 San Marzano di San Giuseppe, localidad y comune italiana de la provincia de Tarento, región de Apulia
 San Marzano Oliveto, localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte
 San Marzano sul Sarno, localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania
 Tomate San Marzano, variedad cultivada del tomate